Bryophyta puede referirse a:
 Bryophyta sensu lato o en su sentido más amplio, grupo parafilético que comprende a todas las embriofitas no vasculares: las musgos, los antoceros y las hepáticas.
 Bryophyta sensu stricto o en su sentido estricto, grupo monofilético que comprende sólo a los musgos.